Криницька сільська рада — Львівська область, Миколаївський район
 Криницька сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район